

Niemcy 
 Parsberg – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz
 Parsberg – stacja kolejowa w Parsbergu
 Parsberg – były powiat
 Parsberg – dzielnica Miesbachu

Inne 
 Parsberg – góra
 Parsberg – ród